Gary este un oraș în Indiana, SUA

Gary se poate referi, de asemenea, la:
Gary (Tampa), Florida, Statele Unite
Gary, Minnesota, Statele Unite
Gary – New Duluth, cartier în Duluth, Minnesota, Statele Unite
Gary, South Dakota, Statele Unite
Gary City, Texas, Statele Unite
Gary, West Virginia, Statele Unite
Gary (prenume)
Gary (nume de familie)
Garie, cântăreț sud-coreean 
4735 Gary, asteroid
Gary (mango), un soi de mango originar din Florida de Sud
USS Gary (DE-61), un distrugator escorta lansat în 1943
USS Gary (CL-147), programat a fi un crucișător ușor, dar anulat înainte de construcție în 1945
USS Gary (FFG-51), o fregată, comandat în 1984
Gary Air Force Base, San Marcos, Texas
Gary: Tank Commander, un sitcom britanic de televiziune
Gary (SpongeBob SquarePants), personaj din SpongeBob SquarePants

Vezi și
 USS Thomas J. Gary (DE-326), un distrugător escortă comandat în 1943
Garry (dezambiguizare)
Garaidh